Ячейка — село в Эртильском районе Воронежской области России.

Является административным центром Ячейского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. 8 Марта,
 ул. 9 Мая,
 ул. В. Высоцкого,
 ул. Заря,
 ул. Ленина,
 ул. М. Горького,
 ул. Набережная,
 ул. Пролетарская,
 ул. Свободы,
 ул. Ф. Ускова,
 ул. Центральная,
 ул. Чапаева.

Население

История 
До 1928 года территориально входило в состав Бобровского уезда Воронежской губернии.

Достопримечательности 
В селе есть действующая по сей день церковь Михаила Архангела, построенная в 1846 году.

Примечания

Ссылки 
 Ячейка (село)
 Село Ячейка. Церковь Михаила Архангела

Населённые пункты Эртильского района